Кляйст або Кляйст () — баронський рід, що походить з Померанії.

Христіан Евальд Кляйст (помер в 1708) переселився з Померанії в Курляндію; його потомків було занесено в місцевий дворянский матрикул. Друга гілка Кляйстів в XVII столітті поселилася в Польщі.
 Юхим Клейст (1794—1857) — генерал-майор, учасник придушення Польського повстання 1830—1831 років.
 Генріх фон Кляйст (; 1777—1811) — німецький письменник доби романтизму.
 Фрідріх Генріх Фердинанд Еміль Кляйст (; 1762—1823) — граф, прусський фельдмаршал.
 Евальд фон Кляйст (; 1881—1954) — німецький генерал-фельдмаршал часів Другої світової війни.
 Евальд Христіан Кляйст (; 1715—1759) — німецький поет і офіцер.
 Ганс Гуго фон Кляйст-Рецо (; 1814—1892) — німецький політичний діяч.

Німецькі прізвища